Сомино — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав   городского поселения Идрица.

География 
Находится на юго-западе региона, в  центральной части  района, в лесной местности около озёр  Сомино/Соминское и Ашково, Лобино. На территории поселения вершины в 158 м, 173 м.

Уличная сеть не развита.

История 
В  1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1995 года деревня входила в Мостищенский сельсовет.  Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Мостищенской волости.

В 2015 году Мостищенская волость, вместе с населёнными пунктами, была влита в состав городского поселения Идрица.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности в   чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Галузино — Сомино» (идентификационный номер 58-254-855 ОП МП 58Н-076), протяжённостью 10 км.

Примечания 

 Населённые пункты Себежского района